Plusieurs chapelles de l’Église catholique ont été nommées chapelle Sainte-Vérène en référence à sainte Vérène de Zurzach :
 la chapelle Sainte-Vérène d’Enchenberg en France ;
 la chapelle Sainte-Vérène de Zoug en Suisse.

Vérène
~